Роберт Уильямсон:
 Уильямсон, Роберт Макалпин (1804/1806—1859) — техасский и американский политик, судья, майор техасских рейнджеров.
 Уильямсон, Роберт Стоктон (1825—1882) — американский военный и инженер.